Ciudad Real hace referencia a varios artículos:

Lugares
Ciudad Real, ciudad española;
Provincia de Ciudad Real, cuya capital es dicha ciudad;
Ciudad Real de Chiapa, nombre antiguo de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en México;
Ciudad Real del Guayrá, antigua ciudad del actual Paraguay.
Ciudad real libre (Libera regia civitas, en latín), categoría de ciudades del antiguo reino de Hungría.
Ciudad Real, localidad en Villa Nueva, Guatemala.

Literatura
Ciudad Real, libro de relatos de la escritora mexicana Rosario Castellanos.

Además
Club Balonmano Ciudad Real (desaparecido)